Ernst Heubach ist der Name folgender Personen:

* Ernst Heubach (Jurist) (1897–1978), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Ernst Heubach steht für:

 Ernst Heubach (Puppenhersteller), deutsche Puppenmanufaktur